Stefan Lindemann, né le  à Erfurt, est un patineur artistique allemand. Septuple champion d'Allemagne, il a obtenu deux médailles de bronze aux championnats du monde de 2004 et aux championnats d'Europe de 2005. Il est également le premier patineur allemand à remporter les championnats du monde juniors en 2000.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 
 

Patineur artistique allemand
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en septembre 1980
Naissance à Erfurt
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010